

Chiroptera Blumenbach, 1779 cont.
Família Phyllostomidae Gray, 1825
Subfamília Phyllostominae Gray, 1825
Gênero Chrotopterus Peters, 1865
Chrotopterus auritus (Peters, 1856)
Gênero Glyphonycteris Thomas, 1896
Glyphonycteris behnii (Peters, 1865)
Glyphonycteris daviesi (Hill, 1964)
Glyphonycteris sylvestris (Thomas, 1896)
Gênero Lampronycteris Sanborn, 1949
Lampronycteris brachyotis (Dobson, 1878)
Gênero Lonchorhina Tomes, 1863
Lonchorhina aurita Tomes, 1863
Lonchorhina fernandezi Ochoa e Ibañez, 1982
Lonchorhina inusitata Handley e Ochoa, 1997
Lonchorhina marinkellei Hernández-Camacho e Cadena, 1978
Lonchorhina orinocensis Linares e Ojasti, 1971
Gênero Lophostoma d'Orbigny, 1836
Lophostoma brasiliense (Peters, 1867)
Lophostoma carrikeri (J. A. Allen, 1910)
Lophostoma evotis (Davis e Carter, 1978)
Lophostoma schulzi (Genoways e Williams, 1980)
Lophostoma silvicolum d'Orbigny, 1836
Gênero Macrophyllum Gray, 1838
Macrophyllum macrophyllum (schinz, 1821)
Gênero Macrotus Gray, 1843
Macrotus californicus Baird, 1858
Macrotus waterhousii Fray, 1843
Gênero Micronycteris Gray, 1866
Micronycteris brosseti Simmons e Voss, 1998
Micronycteris hirsuta (Peters, 1869)
Micronycteris homezi Pilot, 1967
Micronycteris matses Simmons, Voss e Fleck, 2002
Micronycteris megalotis (Gray, 1842)
Micronycteris microtis Miller, 1898
Micronycteris minuta (Gervais, 1856)
Micronycteris sanborni Simmons, 1996
Micronycteris schmidtorum Sanborn, 1935
Gênero Mimon Gray, 1847
Mimon bennettii (Gray, 1838)
Mimon cozumelae Goldman, 1914
Mimon crenulatum (É. Geoffroy, 1810)
Mimon koepckeae Gardner e Patton, 1972
Gênero Neonycteris Sanborn, 1949
Neonycteris pusilla (Sanborn, 1949)
Gênero Phylloderma Peters, 1865
Phylloderma stenops Peters, 1865
Gênero Phyllostomus Lacépède, 1799
Phyllostomus discolor Wagner, 1843
Phyllostomus elongatus (É. Geoffroy, 1810)
Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767)
Phyllostomus latifolius (Thomas, 1901)
Gênero Tonatia Gray, 1827
Tonatia bidens (Spix, 1823)
Tonatia saurophila Koopman e Williams, 1951
Gênero Trachops Gray, 1847
Trachops cirrhosus (Spix, 1823)
Gênero Trinycteris Sanborn, 1949
Trinycteris nicefori (Sanborn, 1949)
Gênero Vampyrum Rafinesque, 1815
Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758)
Subfamília Stenodermatinae Gervais, 1856
Tribo Stenodermatini Gervais, 1855
Gênero Artibeus Leach, 1821
Artibeus amplus Handley, 1987
Artibeus anderseni Osgood, 1916
Artibeus aztecus Andersen, 1906
Artibeus cinereus (Gervais, 1856)
Artibeus concolor Peters, 1865
Artibeus fimbriatus Gray, 1838
Artibeus fraterculus Anthony, 1924
Artibeus glaucus Thomas, 1893
Artibeus gnomus Thomas, 1893
Artibeus hirsutus Andersen, 1906
Artibeus incomitatus Kalko e Handley, 1994
Artibeus inopinatus Davis e Carter, 1964
Artibeus jamaicensis Leach, 1821
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Artibeus obscurus (Schinz, 1821)
Artibeus phaeotis (Miller, 1902)
Artibeus toltecus (Saussure, 1860)
Artibeus watsoni Thomas, 1901
Gênero Ametrida Gray, 1847
Ametrida centurio Gray, 1847
Gênero Ardops Miller, 1906Ardops nichollsi (Thomas, 1891)
Gênero Ariteus Gray, 1838Ariteus flavescens (Gray, 1831)
Gênero Centurio Gray, 1842Centurio senex Gray, 1842
Gênero Chiroderma Peters, 1860Chiroderma doriae Thomas, 1891Chiroderma improvisum Baker e Genoways, 1976Chiroderma salvini Dobson, 1878Chiroderma trinitatum Goodwin, 1958Chiroderma villosum Peters, 1860
Gênero Ectophylla H. Allen, 1892Ectophylla alba H. Allen, 1892
Gênero Enchisthenes Andersen, 1906Enchisthenes hartii (Thomas, 1892)
Gênero Mesophylla Thomas, 1901Mesophylla macconnelli Thomas, 1901
Gênero Phyllops Peters, 1865Phyllops falcatus (Gray, 1839)
Gênero Platyrrhinus Saussure, 1860Platyrrhinus aurarius (Handley e Ferris, 1972)Platyrrhinus brachycephalus (Rouk e Carter, 1972)Platyrrhinus chocoensis Alberico e Velasco, 1991Platyrrhinus dorsalis Thomas, 1900Platyrrhinus helleri (Peters, 1866)Platyrrhinus infuscus (Peters, 1880)Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy, 1810)Platyrrhinus recifinus (Thomas, 1901)Platyrrhinus umbratus (Lyon, 1902)Platyrrhinus vittatus (Peters, 1860)
Gênero Pygoderma Peters, 1863Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843)
Gênero Sphaeronycteris Peters, 1882Sphaeronycteris toxophyllum Peters, 1882
Gênero Stenoderma É. Geoffroy, 1818Stenoderma rufum Desmarest, 1820
Gênero Uroderma Peters, 1865Uroderma bilobatum Peters, 1866Uroderma magnirostrum Davis, 1968
Gênero Vampyressa Thomas, 1900Vampyressa bidens (Dobson, 1878)Vampyressa brocki Peterson, 1968Vampyressa melissa Thomas, 1926Vampyressa nymphaea Thomas, 1909Vampyressa pusilla (Wagner, 1843)Vampyressa thyone Thomas, 1909
Gênero Vampyrodes Peters, 1865Vampyrodes caraccioli (Thomas, 1889)
Tribo Sturnirini Miller, 1907
Gênero Sturnira Gray, 1842Sturnira aratathomasi Peterson e Tamsitt, 1968Sturnira bidens (Thomas, 1915)Sturnira bogotensis Shamel, 1927Sturnira erythromos (Tschudi, 1844)Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810)Sturnira ludovici Anthony, 1924Sturnira luisi Davis, 1980Sturnira magna de la Torre, 1966Sturnira mistratensis Vega e Cadena, 2000Sturnira mordax (Goodwin, 1938)Sturnira nana Gardner e O'Neill, 1971Sturnira oporaphilum Tschudi, 1844Sturnira thomasi de la Torre e Schwartz, 1966Sturnira tildae de la Torre, 1959
Subfamília Desmodontinae Bonaparte, 1845
Gênero Desmodus Wied-Neuwied, 1826Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810)
Gênero Diaemus Miller, 1906Diaemus youngi (Jentink, 1893)
Gênero Diphylla Spix, 1823Diphylla ecaudata Spix, 1823
Subfamília Brachyphyllinae Gray, 1866
Gênero Brachyphylla Gray, 1834Brachyphylla cavernarum Gray, 1834Brachyphylla nana Miller, 1902
Subfamília Phyllonycterinae Miller, 1907
Gênero Erophylla Miller, 1906Erophylla bombifrons (Gundlach, 1861)Erophylla sezekorni (Gundlach, 1860)
Gênero Phyllonycteris Gundlach, 1861Phyllonycteris aphylla (Miller, 1898)
†Phyllonycteris major Anthony, 1917Phyllonycteris poeyi Gundlach, 1861
Subfamília Glossophaginae Bonaparte, 1845
Tribo Glossophagini Bonaparte, 1845
Gênero Anoura Gray, 1838Anoura caudifer (É. Geoffroy, 1818)Anoura cultrata Handley, 1960Anoura geoffroyi Gray, 1838Anoura latidens Handley, 1984Anoura luismanueli Molinari, 1994
Gênero Choeroniscus Thomas, 1928Choeroniscus godmani (Thomas, 1903)Choeroniscus minor (Peters, 1868)Choeroniscus periosus Handley, 1966
Gênero Choeronycteris Tschudi, 1844Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844
Gênero Glossophaga É. Geoffroy, 1818Glossophaga commissarisi Gardner, 1962Glossophaga leachii (Gray, 1844)Glossophaga longirostris Miller, 1898Glossophaga morenoi Martínez e Villa, 1938Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
Gênero Hylonycteris Thomas, 1903Hylonycteris underwoodi Thomas, 1903
Gênero Leptonycteris Lydekker, 1891Leptonycteris curasoae Miller, 1900Leptonycteris nivalis (Saussure, 1860)Leptonycteris yerbabuenae Martínez e Villa, 1940
Gênero Lichonycteris Thomas, 1895Lichonycteris obscura Thomas, 1895
Gênero Monophyllus Leach, 1821Monophyllus plethodon Miller, 1900Monophyllus redmani Leach, 1821
Gênero Musonycteris Schaldach e McLaughlin, 1960Musonycteris harrisoni Schaldach e McLaughlin, 1960
Gênero Scleronycteris Thomas, 1912Scleronycteris ega Thomas, 1912
Tribo Lonchophyllini Griffiths, 1982
Gênero Lionycteris Thomas, 1913Lionycteris spurrelli Thomas, 1913
Gênero Lonchophylla Thomas, 1903Lonchophylla bokermanni Sazima, Vizotto e Taddei, 1978Lonchophylla dekeyseri Taddei, Vizotto e Sazima, 1983Lonchophylla handleyi Hill, 1980Lonchophylla hesperia G. M. Allen, 1908Lonchophylla mordax Thomas, 1903Lonchophylla robusta Miller, 1912Lonchophylla thomasi J. A. Allen, 1904
Gênero Platalina Thoma,s 1928Platalina genovensium Thomas, 1928
Subfamília Carolliinae Miller, 1924
Gênero Carollia Gray, 1838Carollia brevicauda (Schinz, 1821)Carollia castanea H. Allen, 1890Carollia colombiana Cuartas, Muñoz e González, 2001Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)Carollia sowelli Baker, Solari e Hoffmann, 2002Carollia subrufa (Hahn, 1905)
Gênero Rhinophylla Peters, 1865Rhinophylla alethina Handley, 1966Rhinophylla fischerae Carter, 1966Rhinophylla pumilio Peters, 1865
Família Craseonycteridae Hill, 1974
Gênero Craseonycteris Hill, 1974Craseonycteris thonglongyai Hill, 1974
Família Emballonuridae Gervais, 1855
Subfamília Taphozoinae Jerdon, 1874
Gênero Saccolaimus Temminck, 1838Saccolaimus flaviventris Peters, 1867Saccolaimus mixtus Troughton, 1925Saccolaimus peli (Temminck, 1853)Saccolaimus saccolaimus (Temminck, 1838)
Gênero Taphozous É. Geoffroy, 1813Taphozous achates Thomas, 1915Taphozous australis Gould, 1854Taphozous georgianus Thomas, 1915Taphozous hamiltoni Thomas, 1920Taphozous hildegardeae Thomas, 1909Taphozous hilli Kitchener, 1980Taphozous kapalgensis McKean e Friend, 1979Taphozous longimanus Hardwicke, 1825Taphozous mauritianus É. Geoffroy, 1818Taphozous melanopogon Temminck, 1841Taphozous nudiventris Cretzschmar, 1830Taphozous perforatus É. Geoffroy, 1818Taphozous theobaldi Dobson, 1872Taphozous troughtoni Tate, 1952
Subfamília Emballonurinae Gervais, 1855
Gênero Balantiopteryx Peters, 1867Balantiopteryx infusca (Thomas, 1897)Balantiopteryx io Thomas, 1904Balantiopteryx plicata Peters, 1867
Gênero Centronycteris Gray, 1838Centronycteris centralis Thomas, 1912Centronycteris maximiliani (Fischer, 1829)
Gênero Coleura Peters, 1867Coleura afra (Peters, 1852)Coleura seychellensis Peters, 1868
Gênero Cormura Peters, 1867Cormura brevirostris (Wagner, 1843)
Gênero Cyttarops Thomas, 1913Cyttarops alecto Thomas, 1913
Gênero Diclidurus Wied-Neuwied, 1820Diclidurus albus Wied-Neuwied, 1820Diclidurus ingens Hernández-Camacho, 1955Diclidurus isabellus (Thomas, 1920)Diclidurus scutatus Peters, 1869
Gênero Emballonura Temminck, 1838Emballonura alecto (Eydoux e Gervais, 1836)Emballonura atrata Peters, 1874Emballonura beccarii Peters e Doria, 1881Emballonura dianae Hill, 1956Emballonura furax Thomas, 1911Emballonura monticola Temminck, 1838Emballonura raffrayana Dobson, 1879Emballonura semicaudata (Peale, 1848)Emballonura serii Flannery, 1994
Gênero Mosia Gray, 1843Mosia nigrescens Gray, 1843
Gênero Peropteryx Peters, 1867Peropteryx kappleri Peters, 1867Peropteryx leucoptera Peters, 1867Peropteryx macrotis (Wagner, 1843)Peropteryx trinitatis Miller, 1899
Gênero Rhynchonycteris Peters, 1867Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820)
Gênero Saccopteryx Illiger, 1811Saccopteryx antioquensis Muñoz e Cuartas, 2001Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)Saccopteryx canescens Thomas, 1901Saccopteryx gymnura Thomas, 1901Saccopteryx leptura (Schreber, 1774)
Família Nycteridae Van der Hoeven, 1855
Gênero Nycteris É. Geoffroy e G. Cuvier, 1795Nycteris arge Thomas, 1903Nycteris aurita (Andersen, 1912)Nycteris gambiensis (Andersen, 1912)Nycteris grandis Peters, 1865Nycteris hispida (Schreber, 1775)Nycteris intermedia Aellen, 1959Nycteris javanica É. Geoffroy, 1813Nycteris macrotis Dobson, 1876Nycteris madagascariensis Grandidier, 1937Nycteris major (Andersen, 1912)Nycteris nana (Andersen, 1912)Nycteris parisii De Beaux, 1924Nycteris thebaica É. Geoffroy, 1813Nycteris tragata (Andersen, 1912)Nycteris vinsoni Dalquest, 1965Nycteris woodi Andersen, 1914
Família Myzopodidae Thomas, 1904
Gênero Myzopoda Milne-Edwards e A. Grandidier, 1878Myzopoda aurita Milne-Edwards e A. Grandidier, 1878
Família Mystacinidae Dobson, 1875
Gênero Mystacina Gray, 1843
†Mystacina robusta Dwyer, 1962Mystacina tuberculata Gray, 1843
Família Molossidae Gervais, 1856
Subfamília Molossinae Gervais, 1856
Gênero Chaerephon Dobson, 1874Chaerephon aloysiisabaudiae (Festa, 1907)Chaerephon ansorgei (Thomas, 1913)Chaerephon bemmeleni (Jentink, 1879)Chaerephon bivittatus (Heuglin, 1861)Chaerephon bregullae (Felten, 1964)Chaerephon chapini J. A. Allen, 1917Chaerephon gallagheri (Harrison, 1975)Chaerephon jobensis (S. Miller, 1902)Chaerephon johorensis (Dobson, 1873)Chaerephon leucogaster (A. Grandidier, 1970)Chaerephon major (Trouessart, 1897)Chaerephon nigeriae Thomas, 1913Chaerephon plicatus (Buchanan, 1800)Chaerephon pumilus (Cretzschmar, 1826)Chaerephon russatus J. A. Allen, 1917Chaerephon shortridgei Thomas, 1926Chaerephon solomonis (Troughton, 1931)Chaerephon tomensis (Ibanez e Juste, 1993)
Gênero Cheiromeles Horsfield, 1824Cheiromeles parvidens Hollister e Miller, 1921Cheiromeles torquatus Horsfield, 1824
Gênero Cynomops Thomas, 1920Cynomops abrasus (Temminck, 1827)Cynomops greenhalli Goodwin, 1958Cynomops mexicanus Genoways e Jones, 1967Cynomops paranus (Thomas, 1901)Cynomops planirostris (Peters, 1866)
Gênero Eumops Miller, 1906Eumops auripendulus (Shaw, 1800)Eumops bonariensis (Peters, 1874)Eumops dabbenei Thomas, 1914Eumops glaucinus (Wagner, 1843)Eumops hansae Sanborn, 1932Eumops maurus (Thomas, 1901)Eumops patagonicus Thomas, 1924Eumops perotis (Schinz, 1821)Eumops trumbulli (Thomas, 1901)Eumops underwoodi Goodwin, 1940
Gênero Molossops Peters, 1865Molossops aequatorianus Cabrera, 1917Molossops mattogrossensis Vieira, 1942Molossops neglectus Williams e Genoways, 1980Molossops temminckii (Burmeister, 1854)
Gênero Molossus É. Geoffroy, 1805Molossus aztecus Saussure, 1860Molossus barnesi Thomas, 1905Molossus coibensis J. A. Allen, 1904Molossus currentium Thomas, 1901Molossus molossus (Pallas, 1766)Molossus pretiosus Miller, 1902Molossus rufus É. Geoffroy, 1805Molossus sinaloae J. A. Allen, 1906
Gênero Mops Lesson, 1842Mops condylurus (A. Smith, 1833)Mops congicus J. A. Allen, 1917Mops demonstrator (Thomas, 1903)Mops leucostigma G. M. Allen, 1918Mops midas (Sundevall, 1843)Mops brachypterus (Peters, 1852)Mops mops (de Blainville, 1840)Mops nanulus J. A. Allen, 1917Mops niangarae J. A. Allen, 1917Mops niveiventer Cabrera e Ruxton, 1926Mops petersoni (El-Rayah, 1981)Mops sarasinorum (A. Meyer, 1899)Mops spurrelli (Dollman, 1911)Mops thersites (Thomas, 1903)Mops trevori J. A. Allen, 1917
Gênero Mormopterus Peters, 1865Mormopterus acetabulosus (Hermann, 1804)Mormopterus beccarii Peters, 1881Mormopterus doriae Andersen, 1907Mormopterus jugularis (Peters, 1865)Mormopterus kalinowskii (Thomas, 1893)Mormopterus loriae (Thomas, 1897)Mormopterus minutus (Miller, 1899)Mormopterus norfolkensis (J. E. Gray, 1840)Mormopterus phrudus (Handley, 1956)Mormopterus planiceps (Peters, 1866)
Gênero Myopterus É. Geoffroy, 1818Myopterus daubentonii Desmarest, 1820Myopterus whitleyi (Scharff, 1900)
Gênero Nyctinomops Miller, 1902Nyctinomops aurispinosus (Peale, 1848)Nyctinomops femorosaccus (Merriam, 1889)Nyctinomops laticaudatus (É. Geoffroy, 1805)Nyctinomops macrotis (Gray, 1840)
Gênero Otomops Thomas, 1913Otomops formosus Chasen, 1939Otomops johnstonei Kitchener, How e Maryanto, 1992Otomops madagascariensis Dorst, 1953Otomops martiensseni (Matschie, 1897)Otomops papuensis Lawrence, 1948Otomops secundus Hayman, 1952Otomops wroughtoni (Thomas, 1913)
Gênero Platymops Thomas, 1906Platymops setiger Peters, 1878
Gênero Promops Gervais, 1855Promops centralis Thomas, 1915Promops nasutus (Spix, 1823)
Gênero Sauromys Roberts, 1917Sauromys petrophilus (Roberts, 1917)
Gênero Tadarida Rafinesque, 1814Tadarida aegyptiaca (É. Geoffroy, 1818)Tadarida australis (J. E. Gray, 1839)Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)Tadarida fulminans (Thomas, 1903)Tadarida insignis (Blyth, 1861)Tadarida kuboriensis Calaby e McKean, 1968Tadarida latouchei Thomas, 1920Tadarida lobata (Thomas, 1891)Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)Tadarida ventralis (Heuglin, 1861)
Subfamília Tomopeatinae Miller, 1907
Gênero Tomopeas Miller, 1900Tomopeas ravus Miller, 1900
Família Vespertilionidae Gray, 1821
Subfamília Vespertilioninae Gray, 1821
Tribo Eptesicini Volleth e Heller, 1994
Gênero Eptesicus Rafinesque, 1820Eptesicus andinus J. A. Allen, 1914Eptesicus bobrinskoi Kuzyakin, 1935Eptesicus bottae (Peters, 1869)Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)Eptesicus chiriquinus Thomas, 1920Eptesicus diminutus Osgood, 1915Eptesicus dimissus Thomas, 1916Eptesicus floweri (de Winton, 1901)Eptesicus furinalis (d'Orbigny, 1847)Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)Eptesicus gobiensis Bobrinskii, 1926Eptesicus guadeloupensis Genoways e Baker, 1975Eptesicus hottentotus (A. Smith, 1833)Eptesicus innoxius (Gervais, 1841)Eptesicus japonensis Imaizumi, 1953Eptesicus kobayashii Mori, 1928Eptesicus matroka (Thomas e Schwann, 1905)Eptesicus nasutus (Dobson, 1877)Eptesicus nilssonii (Keyserling e Blasius, 1839)Eptesicus pachyotis (Dobson, 1871)Eptesicus platyops (Thomas, 1901)Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)Eptesicus tatei Ellerman e Morrison-Scott, 1951
Gênero Arielulus Harrison e Hill, 1987Arielulus aureocollaris (Kock e Storch, 1996)Arielulus circumdatus Temminck, 1840Arielulus cuprosus (Francis e Hill, 1984)Arielulus societatis (Hill, 1972)Arielulus torquatus (Csorba e Lee, 1999)
Gênero Hesperoptenus Peters, 1869Hesperoptenus blanfordi (Dobson, 1877)Hesperoptenus doriae (Peters, 1868)Hesperoptenus gaskelli Hill, 1983Hesperoptenus tickelli (Blyth, 1851)Hesperoptenus tomesi Thomas, 1905
Tribo Nycticeiini Gervais, 1855
Gênero Nycticeinops Hill e Harrison, 1987Nycticeinops schlieffeni (Peters, 1859)
Gênero Nycticeius Rafinesque, 1819Nycticeius aenobarbus Temminck, 1840Nycticeius cubanus Gundlach, 1861Nycticeius humeralis (Rafinesque, 1818)
Gênero Rhogeessa H. Allen, 1866Rhogeessa aeneus Goodwin, 1958Rhogeessa alleni Thomas, 1892Rhogeessa genowaysi Baker, 1984Rhogeessa gracilis Miller, 1897Rhogeessa hussoni Baker e Genoways, 1996Rhogeessa io Thomas, 1903Rhogeessa minutilla Miller, 1897Rhogeessa mira LaVal, 1973Rhogeessa parvula H. Allen, 1866Rhogeessa tumida H. Allen, 1866
Gênero Scoteanax Troughton, 1943Scoteanax rueppellii (Peters, 1866)
Gênero Scotoecus Thomas, 1901Scotoecus albigula Thomas, 1909Scotoecus albofuscus (Thomas, 1890)Scotoecus hindei Thomas, 1901Scotoecus hirundo (de Winton, 1899)Scotoecus pallidus (Dobson, 1876)
Gênero Scotomanes Dobson, 1875Scotomanes ornatus (Blyth, 1851)
Gênero Scotophilus Leach, 1821Scotophilus borbonicus (É. Geoffroy, 1803)Scotophilus celebensis Sody, 1928Scotophilus collinus Sody, 1936Scotophilus dinganii (A. Smith, 1833)Scotophilus heathii (Horsfield, 1831)Scotophilus kuhlii Leach, 1821Scotophilus leucogaster (Cretzschmar, 1830)Scotophilus nigrita (Schreber, 1774)Scotophilus nucella Robbins, 1983Scotophilus nux Thomas, 1904Scotophilus robustus Milne-Edwards, 1881Scotophilus viridis (Peters, 1852)
Gênero Scotorepens Troughton, 1943Scotorepens balstoni (Thomas, 1906)Scotorepens greyii (J. E. Gray, 1843)Scotorepens orion (Troughton, 1937)Scotorepens sanborni (Troughton, 1937)
Tribo Nyctophilini Peters, 1865
Gênero Nyctophilus Leach, 1821Nyctophilus arnhemensis Johnson, 1959Nyctophilus bifax Thomas, 1915Nyctophilus geoffroyi Leach, 1821Nyctophilus gouldi Tomes, 1858Nyctophilus heran Kitchener, How e Maharadatunkamsi, 1991
†Nyctophilus howensis McKean, 1975Nyctophilus microdon Laurie e Hill, 1954Nyctophilus microtis Thomas, 1888Nyctophilus nebulosus Parnaby, 2002Nyctophilus timoriensis (É. Geoffroy, 1806)Nyctophilus walkeri Thomas, 1892
Gênero Pharotis Thomas, 1914Pharotis imogene Thomas, 1914
Tribo Lasiurini Tate, 1942
Gênero Lasiurus Gray, 1831Lasiurus atratus Handley, 1996Lasiurus blossevillii (Lesson e Garnet, 1826)Lasiurus borealis (Müller, 1776)Lasiurus castaneus Handley, 1960Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)Lasiurus degelidus Miller, 1931Lasiurus ebenus Fazzolari-Corrêa, 1994Lasiurus ega (Gervais, 1856)Lasiurus egregius (Peters, 1870)Lasiurus insularis Hill e Jones, 1961Lasiurus intermedius H. Allen, 1862Lasiurus minor Miller, 1931Lasiurus pfeifferi (Gundlach, 1861)Lasiurus salinae Thomas, 1902Lasiurus seminolus (Rhoads, 1895)Lasiurus varius (Poeppig, 1835)Lasiurus xanthinus Thomas, 1897
Tribo Pipistrellini Tate, 1942
Gênero Glischropus Dobson, 1875Glischropus javanus Chasen, 1939Glischropus tylopus (Dobson, 1875)
Gênero Nyctalus Bowdich, 1825Nyctalus aviator (Thomas, 1911)Nyctalus azoreum (Thomas, 1901)Nyctalus furvus Imaizumi e Yoshiyuki, 1968Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)Nyctalus montanus (Barrett-Hamilton, 1906)Nyctalus noctula (Schreber, 1774)Nyctalus plancyi Gerbe, 1880
Gênero Pipistrellus Kaup, 1829Pipistrellus abramus (Temminck, 1840)Pipistrellus adamsi Caputi, Jones e Kitchener, 1986)Pipistrellus aero Heller, 1912Pipistrellus angulatus (Peters, 1880)Pipistrellus ceylonicus (Kelaart, 1852)Pipistrellus collinus Thomas, 1920Pipistrellus coromandra (Gray, 1838)Pipistrellus deserti Thomas, 1902Pipistrellus endoi Imaizumi, 1959Pipistrellus hesperidus (Temminck, 1840)Pipistrellus hesperus (H. Allen, 1864)Pipistrellus inexspectatus Aellen, 1959Pipistrellus javanicus (Gray, 1838)Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878)Pipistrellus minahassae (A. Meyer, 1899)Pipistrellus nanulus Thomas, 1904Pipistrellus nathusii (Keyserling e Blasius, 1839)Pipistrellus papuanus (Doria e Peters, 1881)Pipistrellus paterculus Thomas, 1915Pipistrellus permixtus Aellen, 1957Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)Pipistrellus rueppellii (Fischer, 1829)Pipistrellus rusticus (Tomes, 1861)Pipistrellus stenopterus (Dobson, 1875)
†Pipistrellus sturdeei Thomas, 1915Pipistrellus subflavus (F. Cuvier, 1832)Pipistrellus tenuis (Temminck, 1840)Pipistrellus wattsi Caputi, Jones e Kitchener, 1986Pipistrellus westralis Koopman, 1984
Gênero Scotozous Dobson, 1875Scotozous dormeri (Dobson, 1875)
Tribo Plecotini Gray, 1866
Gênero Barbastella Gray, 1821Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)
Gênero Corynorhinus H. Allen, 1865Corynorhinus mexicanus G. M. Allen, 1916Corynorhinus rafinesquii (Lesson, 1827)Corynorhinus townsendii (Cooper, 1837)
Gênero Euderma H. Allen, 1892Euderma maculatum (J. A. Allen, 1891)
Gênero Idionycteris Anthony, 1923Idionycteris phyllotis (G. M. Allen, 1916)
Gênero Otonycteris Peters, 1859Otonycteris hemprichii Peters, 1859
Gênero Plecotus É. Geoffroy, 1818Plecotus alpinus Kiefer e Veith, 2002Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)Plecotus austriacus (J. Fischer, 1829)Plecotus balensis Kruskop e Lavrenchenko, 2000Plecotus kolombatovici Dulic, 1980Plecotus sardus Mucedda, Kiefer, Pidinchedda e Veith, 2002Plecotus taivanus Yoshiyuki, 1991Plecotus teneriffae Barrett-Hamilton, 1907
Tribo Vespertilionini Gray, 1821
Gênero Neoromicia Roberts, 1926Neoromicia brunneus (Thomas, 1880)Neoromicia capensis (A. Smith, 1829)Neoromicia flavescens (Seabra, 1900)Neoromicia guineensis (Bocage, 1889)Neoromicia helios Heller, 1912Neoromicia melckorum Roberts, 1919Neoromicia nanus (Peters, 1852)Neoromicia rendalli (Thomas, 1889)Neoromicia somalicus (Thomas, 1901)Neoromicia tenuipinnis (Peters, 1872)Neoromicia zuluensis (Roberts, 1924)
Gênero Chalinolobus Peters, 1866Chalinolobus dwyeri Ryan, 1966Chalinolobus gouldii (J. E. Gray, 1841)Chalinolobus morio (J. E. Gray, 1841)Chalinolobus neocaledonicus Revilliod, 1913Chalinolobus nigrogriseus (Gould, 1852)Chalinolobus picatus (Gould, 1852)Chalinolobus tuberculatus (Forster, 1844)
Gênero Eudiscopus Conisbee, 1953Eudiscopus denticulus (Osgood, 1932)
Gênero Falsistrellus Troughton, 1943Falsistrellus affinis (Dobson, 1871)Falsistrellus mackenziei (Caputi, Jones e Kitchener, 1986)Falsistrellus mordax (Peters, 1866)Falsistrellus petersi (A. Meyer, 1899)Falsistrellus tasmaniensis (Gould, 1858)
Gênero Glauconycteris Dobson, 1875Glauconycteris alboguttata (J. A. Allen, 1917)Glauconycteris argentata (Dobson, 1875)Glauconycteris beatrix (Thomas, 1901)Glauconycteris curryae Eger e Schlitter, 2001Glauconycteris egeria (Thomas, 1913)Glauconycteris gleni (Peterson e Smith, 1973)Glauconycteris humeralis J. A. Allen, 1917Glauconycteris kenyacola (Peterson, 1982)Glauconycteris machadoi Hayman, 1963Glauconycteris poensis (Gray, 1842)Glauconycteris superba (Hayman, 1939)Glauconycteris variegata (Tomes, 1861)
Gênero Histiotus Gervais, 1855Histiotus alienus Thomas, 1916Histiotus humboldti Handley, 1996Histiotus laephotis Thomas, 1916Histiotus macrotus (Poeppig, 1835)Histiotus magellanicus (Philippi, 1866)Histiotus montanus (Philippi e Landbeck, 1861)Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824)
Gênero Hypsugo Kolenati, 1956Hypsugo alaschanicus (Bobrinskii, 1926)Hypsugo anchietae (Seabra, 1900)Hypsugo anthonyi (Tate, 1942)Hypsugo arabicus (Harrison, 1979)Hypsugo ariel (Thomas, 1904)Hypsugo bodenheimeri (harrison, 1960)Hypsugo cadornae (Thomas, 1916)Hypsugo crassulus (Thomas, 1904)Hypsugo eisentrauti (Hill, 1968)Hypsugo imbricatus (Horsfield, 1824)Hypsugo joffrei (Thomas, 1915)Hypsugo kitcheneri (Thomas, 1916)Hypsugo lophurus (Thomas, 1915)Hypsugo macrotis (Temminck, 1840)Hypsugo musciculus Thomas, 1913Hypsugo pulveratus (Peters, 1871)Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)Hypsugo vordermanni (Jentink, 1890)
Gênero Ia Thomas, 1902Ia io Thomas, 1902
Gênero Laephotis Thomas, 1901Laephotis angolensis Monard, 1935Laephotis botswanae Setzer, 1971Laephotis namibensis Setzer, 1971Laephotis wintoni Thomas, 1901
Gênero Mimetillus Thomas, 1904Mimetillus moloneyi (Thomas, 1891)
Gênero Philetor Thomas, 1902Philetor brachypterus (Temminck, 1840)
Gênero Tylonycteris Peters, 1872Tylonycteris pachypus (Temminck, 1840)Tylonycteris robustula Thomas, 1915
Gênero Vespadelus Troughton, 1943Vespadelus baverstocki (Kitchener, Jones e Caputi, 1987)Vespadelus caurinus (Thomas, 1914)Vespadelus darlingtoni (G. M. Allen, 1933)Vespadelus douglasorum (Kitchener, 1976)Vespadelus finlaysoni (Caputi, Jones e Kitchener, 1987)Vespadelus pumilus (J. E. Gray, 1841)Vespadelus regulus Thomas, 1906Vespadelus troughtoni (Caputi, Jones e Kitchener, 1987)Vespadelus vulturnus (Thomas, 1914)
Gênero Vespertilio Linnaeus, 1758Vespertilio murinus Linnaeus, 1758Vespertilio sinensis (Peters, 1880)
Subfamília Antrozoinae Miller, 1897
Gênero Antrozous H. Allen, 1862Antrozous pallidus (Le Conte, 1856)
Gênero Bauerus Van Gelder, 1959Bauerus dubiaquercus (Van Gelder, 1959)
Subfamília Myotinae Tate, 1942
Gênero Cistugo Thomas, 1912Cistugo lesueuri (Roberts, 1919)Cistugo seabrae (Thomas, 1912)
Gênero Lasionycteris Peters, 1866Lasionycteris noctivagans (Le Conte, 1831)
Gênero Myotis Kaup, 1829Myotis abei Yoshikura, 1944Myotis adversus (Horsfield, 1824)Myotis aelleni Baud, 1979Myotis albescens (É. Geoffroy, 1805)Myotis alcathoe von Helversen e Heller, 2001Myotis altarium Thomas, 1911Myotis anjouanensis Dorst, 1960Myotis annamiticus Kruskop e Tsytsulina, 2001Myotis annectans (Dobson, 1871)Myotis atacamensis (Lataste, 1892)Myotis ater (Peters, 1866)Myotis auriculus Baker e Stains, 1955Myotis australis (Dobson, 1878)Myotis austroriparius (Rhoads, 1897)Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)Myotis blythii (Tomes, 1857)Myotis bocagii (Peters, 1870)Myotis bombinus Thomas, 1906Myotis brandtii (Eversmann, 1845)Myotis bucharensis Kuzyakin, 1950Myotis californicus (Audubon e Bachman, 1842)Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)Myotis chiloensis (Waterhouse, 1840)Myotis chinensis (Tomes, 1857)Myotis ciliolabrum (Merriam, 1886)Myotis cobanensis Goodwin, 1955Myotis csorbai Topál, 1997Myotis dasycneme (Boie, 1825)Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)Myotis davidii Peters, 1869Myotis dominicensis Miller, 1902Myotis elegans Hall, 1962Myotis emarginatus (É. Geoffroy, 1806)Myotis evotis (H. Allen, 1864)Myotis fimbriatus (Peters, 1871)Myotis findleyi Bogan, 1978Myotis formosus (Hodgson, 1835)Myotis fortidens Miller e G. M. Allen, 1928Myotis frater G. M. Allen, 1923Myotis gomantongensis Francis e Hill, 1998Myotis goudoti (A. Smith, 1834)Myotis grisescens Howell, 1909Myotis hajastanicus Argyropulo, 1939Myotis hasseltii (Temminck, 1840)Myotis hermani Thomas, 1923Myotis horsfieldii (Temminck, 1840)Myotis hosonoi Imaizumi, 1954Myotis ikonnikovi Ognev, 1912Myotis insularum (Dobson, 1878)Myotis keaysi J. A. Allen, 1914Myotis keenii (Merriam, 1895)Myotis laniger Peters, 1871Myotis leibii (Audubon e Bachman, 1842)Myotis levis (I. Geoffroy, 1824)Myotis longipes (Dobson, 1873)Myotis lucifugus (Le Conte, 1831)Myotis macrodactylus (Temminck, 1840)Myotis macropus (Gould, 1855)Myotis macrotarsus (Waterhouse, 1845)Myotis martiniquensis LaVal, 1973Myotis melanorhinus Merriam, 1890Myotis moluccarum (Thomas, 1915)Myotis montivagus (Dobson, 1874)Myotis morrisi Hill, 1971Myotis muricola (Gray, 1846)Myotis myotis (Borkhausen, 1797)Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)Myotis nattereri' (Kuhl, 1817)
Myotis nesopolus Miller, 1900
Myotis nigricans (Schinz, 1821)
Myotis nipalensis Dobson, 1871
Myotis occultus Hollister, 1909
Myotis oreias (Temminck, 1840)
Myotis oxygnathus (Monticelli, 1885)
Myotis oxyotus (Peters, 1867)
Myotis ozensis Imaizumi, 1954
Myotis peninsularis Miller, 1898
Myotis pequinius Thomas, 1908
Myotis planiceps Baker, 1955
Myotis pruinosus Yoshiyuki, 1971
Myotis punicus Felten, Spitzenberger e Storch, 1977
Myotis ricketti (Thomas, 1894)
Myotis ridleyi Thomas, 1898
Myotis riparius Handley, 1960
Myotis rosseti (Oei, 1951)
Myotis ruber (É. Geoffroy, 1906)
Myotis schaubi Kormos, 1934
Myotis scotti Thomas, 1927
Myotis septentrionalis (Trouessart, 1897)
Myotis sicarius Thomas, 1915
Myotis siligorensis (Horsfield, 1855)
Myotis simus Thomas, 1901
Myotis sodalis Miller e Allen, 1928
Myotis stalkeri Thomas, 1910
Myotis thysanodes Miller, 1897
Myotis tricolor (Temminck, 1832)
Myotis velifer (J. A. Allen, 1890)
Myotis vivesi Menegaux, 1901
Myotis volans (H. Allen, 1866)
Myotis welwitschii (Gray, 1866)
Myotis yanbarensis Maeda e Matsumura, 1998
Myotis yesoensis Yoshiyuki, 1984
Myotis yumanensis (H. Allen, 1864)
Subfamília Miniopterinae Dobson, 1875
Gênero Miniopterus Bonaparte, 1837
Miniopterus africanus Sanborn, 1936
Miniopterus australis Tomes, 1858
Miniopterus fraterculus Thomas e Schwann, 1906
Miniopterus fuscus Bonhote, 1902
Miniopterus gleni Egar, Mitchell e Peterson, 1995
Miniopterus inflatus Thomas, 1903
Minopterus macrocneme Revilliod, 1913
Miniopterus magnater Sanborn, 1931
Miniopterus majori Thomas, 1906
Miniopterus manavi Thomas, 1906
Miniopterus medius Thomas e Wroughton, 1909
Miniopterus minor Peters, 1867
Miniopterus natalensis (A. Smith, 1834)
Miniopterus paululus Hollister, 1913
Miniopterus pusillus Dobson, 1876
Miniopterus robustior Revilliod, 1914
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Miniopterus shortridgei Laurie e Hill, 1957
Miniopterus tristis (Waterhouse, 1845)
Subfamília Murininae Miller, 1907
Gênero Harpiocephalus Gray, 1842
Harpiocephalus harpia (Temminck, 1840)
Harpiocephalus mordax Thomas, 1923
Gênero Murina Gray, 1842
Murina aenea Hill, 1964
Murina aurata Milne-Edwards, 1872
Murina cyclotis Dobson, 1872
Murina florium Thomas, 1908
Murina fusca Sowerby, 1922
Murina grisea Peters, 1872
Murina hilgendorfi Peters, 1880
Murina huttoni (Peters, 1872)
Murina leucogaster Milne-Edwrads, 1872
Murina puta Kishida, 1924
Murina rozendaali Hill e Francis, 1984
Murina ryukyuana Maeda e Matsumura, 1998
Murina silvatica Yoshiyuki, 1970
Murina suilla (Temminck, 1840)
Murina tenebrosa Yoshiyuki, 1970
Murina tubinaris (Scully, 1881)
Murina ussuriensis Ognev, 1913
Subfamília Kerivoulinae Miller, 1907
Gênero Kerivoula Gray, 1842
Kerivoula africana Dobson, 1878
Kerivoula agnella Thomas, 1908
Kerivoula argentata Tomes, 1861
Kerivoula cuprosa Thomas, 1912
Kerivoula eriophora (Heuglin, 1877)
Kerivoula flora Thomas, 1914
Kerivoula hardwickii (Horsfield, 1824)
Kerivoula intermedia Hill e Francis, 1984
Kerivoula lanosa (A. Smith, 1847)
Kerivoula lenis Thomas, 1916
Kerivoula minuta Miller, 1898
Kerivoula muscina Tate, 1941
Kerivoula myrella Thomas, 1914
Kerivoula papillosa (Temminck, 1840)
Kerivoula pellucida (Waterhouse, 1845)
Kerivoula phalaena Thomas, 1912
Kerivoula picta (Pallas, 1767)
Kerivoula smithii Thomas, 1880
Kerivoula whiteheadi Thomas, 1894
Gênero Phoniscus Miller, 1905
Phoniscus aerosa (Tomes, 1858)
Phoniscus atrox Miller, 1905
Phoniscus jagorii (Peters, 1866)
Phoniscus papuensis (Dobson, 1878)
Família Mormoopidae de Saussure, 1860
Gênero Mormoops Leach, 1821
Mormoops blainvillei Leach, 1821
†Mormoops magna Silva-Taboada, 1974
Mormoops megalophylla (Peters, 1864)
Gênero Pteronotus Gray, 1838
Pteronotus davyi Gray, 1838
Pteronotus gymnonotus Natterer, 1843
Pteronotus macleayii (Gray, 1839)
Pteronotus parnellii (Gray, 1843)
Pteronotus personatus (Wagner, 1843)
†Pteronotus pristinus Silva-Taboada, 1974
Pteronotus quadridens (Gündlach, 1840)
Família Noctilionidae Gray, 1821
Gênero Noctilio Linnaeus, 1766
Noctilio albiventris Desmarest, 1818
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)
Família Furipteridae Gray, 1866
Gênero Amorphochilus Peters, 1877
Amorphochilus schnablii Peters, 1877
Gênero Furipterus Bonaparte, 1837
Furipterus horrens (F. Cuvier, 1828)
Família Thyropteridae Miller, 1907
Gênero Thyroptera Spix, 1823
Thyroptera discifera (Lichtenstein e Peters, 1855)
Thyroptera lavali Pine, 1993
Thyroptera tricolor Spix, 1823
Família Natalidae Miller, 1899
Gênero Chilonatalus Miller, 1898
Chilonatalus micropus Dobson, 1880
Chilonatalus tumidifrons (Miller, 1903)
Gênero Natalus Gray, 1838
Natalus jamaicensis Goodwin, 1959
Natalus major Miller, 1902
Natalus primus Anthony, 1919
Natalus stramineus Gray, 1838
Natalus tumidirostris Miller, 1900
Gênero Nyctiellus Gervais, 1855
Nyctiellus lepidus (Gervais, 1837)

Pholidota Weber, 1904
Família Manidae Gray, 1821
Gênero Manis Linnaeus, 1758
Manis crassicaudata Gray, 1827
Manis culionensis de Elera, 1915
Manis gigantea Illiger, 1815
Manis javanica Desmarest, 1822
Manis pentadactyla Linnaeus, 1758
Manis temminckii Smuts, 1832
Manis tetradactyla Linnaeus, 1766
Manis tricuspis Rafinesque, 1821

Carnivora Bowdich, 1821
Subordem Feliformia Kretzoi, 1945
Família Felidae G. Fischer, 1817
Subfamília Felinae G. Fischer, 1817
Gênero Acinonyx Brookes, 1828
Acinonyx jubatus (Schreber, 1775)
Gênero Caracal Gray, 1843
Caracal caracal (Schreber, 1776)
Gênero Catopuma Severtzov, 1858
Catopuma badia (Gray, 1874)
Catopuma temminckii (Horsfield e Vigors, 1827)
Gênero Felis Linnaeus, 1758
Felis bieti Milne-Edwards, 1892
Felis catus Linnaeus, 1758
Felis chaus Schreber, 1777
Felis manul Pallas, 1776
Felis margarita Loche, 1858
Felis nigripes Burchell, 1824
Felis silvestris Schreber, 1775
Gênero Leopardus Gray, 1842
Leopardus braccatus (Cope, 1889)
Leopardus colocolo (Molina, 1782)
Leopardus geoffroyi (Gervais e d'Orbigny, 1844)
Leopardus guigna (Molina, 1782)
Leopardus jacobitus (Cornalia, 1865)
Leopardus pajeros (Desmarest, 1816)
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)
Leopardus wiedii (Schinz, 1821)
Gênero Leptailurus Severtzov, 1858
Leptailurus serval (Schreber, 1776)
Gênero Lynx Kerr, 1792
Lynx canadensis Kerr, 1792
Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
Lynx pardinus (Temminck, 1827)
Lynx rufus (Schreber, 1777)
Gênero Pardofelis Severtzov, 1858
Pardofelis marmorata (Martin, 1837)
Gênero Prionailurus Severtzov, 1858
Prionailurus bengalensis (Kerr, 1792)
Prionailurus iriomotensis (Imaizumi, 1967)
Prionailurus planiceps (Horsfield e Vigors, 1827)
Prionailurus rubiginosus (I. Geoffroy, 1831)
Prionailurus viverrinus (Bennett, 1833)
Gênero Profelis Severtzov, 1858
Profelis aurata (Temminck, 1827)
Gênero Puma Jardine, 1834
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
Puma yagouaroundi (Lacépède, 1809)
Subfamília Pantherinae Pocock, 1917
Gênero Neofelis Gray, 1867
Neofelis nebulosa (Griffith, 1821)
Gênero Panthera Oken, 1816
Panthera leo (Linnaeus, 1758)
Panthera onca (Linnaeus, 1758)
Panthera pardus (Linnaeus, 1758)
Panthera tigris (Linnaeus, 1758)
Gênero Uncia Gray, 1854
Uncia uncia (Schreber, 1775)
Família Viverridae Gray, 1821
Subfamília Prionodontinae Pocock, 1933
Gênero Prionodon Horsfield, 1823
Prionodon linsang (Hardwicke, 1821)
Prionodon pardicolor Hodgson, 1842
Subfamília Viverrinae Gray, 1821
Gênero Civettictis Pocock, 1915
Civettictis civetta (Schreber, 1776)
Gênero Genetta G. Cuvier, 1816
Genetta abyssinica (Rüppell, 1836)
Genetta angolensis Bocage, 1882
Genetta bourloni Gaubert, 2003
Genetta cristata Hayman, 1940
Genetta genetta (Linnaeus, 1758)
Genetta johnstoni Pocock, 1908
Genetta maculata (Gray, 1830)
Genetta pardina I. Geoffroy, 1832
Genetta piscivora (J. A. Allen, 1919)
Genetta poensis Waterhouse, 1838
Genetta servalina Pucheran, 1855
Genetta thierryi Matschie, 1902
Genetta tigrina (Schreber, 1776)
Genetta victoriae Thomas, 1901
Gênero Poiana Gray, 1865
Poiana leightoni Pocock, 1908
Poiana richardsonii (Thomson, 1842)
Gênero Viverra Linnaeus, 1758
Viverra civettina Blyth, 1862
Viverra megaspila Blyth, 1862
Viverra tangalunga Gray, 1832
Viverra zibetha Linnaeus, 1758
Gênero Viverricula Hodgson, 1838
Viverricula indica (Desmarest, 1804)
Subfamília Paradoxurinae Gray, 1865
Gênero Arctictis Temminck, 1824
Arctictis binturong (Raffles, 1821)
Gênero Arctogalidia Merriam, 1897
Arctogalidia trivirgata (Gray, 1832)
Gênero Macrogalidia Schwarz, 1910
Macrogalidia musschenbroekii (Schlegel, 1877)
Gênero Paguma Gray, 1831
Paguma larvata (Hamilton-Smith, 1827)
Gênero Paradoxurus F. Cuvier, 1821
Paradoxurus hermaphroditus (Pallas, 1777)
Paradoxurus jerdoni Blanford, 1885
Paradoxurus zeylonensis (Pallas, 1777)
Subfamília Hemigalinae Gray, 1865
Gênero Chrotogale Thomas, 1912
Chrotogale owstoni Thomas, 1912
Gênero Cynogale Gray, 1837
Cynogale bennettii Gray, 1837
Gênero Diplogale Thomas, 1912
Diplogale hosei (Thomas, 1892)
Gênero Hemigalus Jourdan, 1837
Hemigalus derbyanus (Gray, 1837)
Família Eupleridae Chenu, 1850
Subfamília Euplerinae Chenu, 1850
Gênero Cryptoprocta Bennett, 1833
Cryptoprocta ferox Bennett, 1833
Gênero Eupleres Doyére, 1835
Eupleres goudotii Doyére, 1835
Gênero Fossa Gray, 1865
Fossa fossana (Müller, 1776)
Subfamília Galidiinae Gray, 1865
Gênero Galidia I. Geoffroy, 1837
Galidia elegans I. Geoffroy, 1837
Gênero Galidictis I. Geoffroy, 1839
Galidictis fasciata (Gmelin, 1788)
Galidictis grandidieri Wozencraft, 1986
Gênero Mungotictis Pocock, 1915
Mungotictis decemlineata (A. Grandidier, 1867)
Gênero Salanoia Gray, 1865
Salanoia concolor (I. Geoffroy, 1837)
Subfamília Nandiniidae Pocock, 1929
Gênero Nandinia Gray, 1843
Nandinia binotata (Gray, 1830)
Família Herpestidae Bonaparte, 1845
Gênero Atilax G. Cuvier, 1826
Atilax paludinosus (G. Cuvier, 1829)
Gênero Bdeogale Peters, 1850
Bdeogale crassicauda Peters, 1850
Bdeogale jacksoni (Thomas, 1894)
Bdeogale nigripes Pucheran, 1855
Gênero Crossarchus F. Cuvier, 1825
Crossarchus alexandri Thomas e Wroughton, 1907
Crossarchus ansorgei Thomas, 1910
Crossarchus obscurus G. Cuvier, 1825
Crossarchus platycephalus Goldman, 1984
Gênero Cynictis Ogilby, 1833
Cynictis penicillata (G. Cuvier, 1829)
Gênero Dologale Thomas, 1926
Dologale dybowskii (Pousargues, 1893)
Gênero Galerella Gray, 1865
Galerella flavescens (Bocage, 1889)
Galerella ochracea Gray, 1849
Galerella pulverulenta (Wagner, 1839)
Galerella sanguinea (Rüppell, 1836)
Gênero Helogale Gray, 1862
Helogale hirtula Thoma,s 1904
Helogale parvula (Sundevall, 1847)
Gênero Herpestes Illiger, 1811
Herpestes brachyurus Gray, 1837
Herpestes edwardsi (É. Geoffroy, 1818)
Herpestes fuscus Waterhouse, 1838
Herpestes ichneumon (Linnaeus, 1758)
Herpestes javanicus (É. Geoffroy, 1818)
Herpestes naso de Winton, 1901
Herpestes semitorquatus Gray, 1846
Herpestes smithii Gray, 1837
Herpestes urva (Hodgson, 1836)
Herpestes vitticollis Bennett, 1835
Gênero Ichneumia I. Geoffroy, 1837
Ichneumia albicauda (G. Cuvier, 1829)
Gênero Liberiictis Hayman, 1958
Liberiictis kuhni Hayman, 1958
Gênero Mungos É. Geoffroy e G. Cuvier, 1795
Mungos gambianus (Ogilby, 1835)
Mungos mungo (Gmelin, 1788)
Gênero Paracynictis Pocock, 1916
Paracynictis selousi (de Winton, 1896)
Gênero Rhynchogale Thomas, 1894
Rhynchogale melleri (Gray, 1865)
Gênero Suricata Desmarest, 1804
Suricata suricatta (Schreber, 1776)
Família Hyaenidae Gray, 1821
Gênero Crocuta Kaup, 1828
Crocuta crocuta (Erxleben, 1777)
Gênero Hyaena Brünnich, 1771
Hyaena brunnea Thunberg, 1820
Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758)
Gênero Proteles I. Geoffroy, 1824
Proteles cristata (Sparman, 1783)

Subordem Caniformia Kretzoi, 1938
Família Canidae G. Fischer, 1817
Gênero Atelocynus Cabrera, 1940
Atelocynus microtis (Sclater, 1883)
Gênero Canis Linnaeus, 1758
Canis adustus Sundevall, 1847
Canis aureus Linnaeus, 1758
Canis latrans Say, 1823
Canis lupus Linnaeus, 1758
Canis mesomelas Schreber, 1775
Canis simensis Rüppell, 1840
Gênero Cerdocyon Hamilton-Smith, 1839
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)
Gênero Chrysocyon Hamilton-Smith, 1839
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)
Gênero Cuon Hodgson, 1838
Cuon alpinus (Pallas, 1811)
Gênero †Dusicyon Hamilton-Smith, 1839
†Dusicyon australis (Kerr, 1792)
Gênero Lycalopex Burmeister, 1854
Lycalopex culpaeus (Molina, 1782)
Lycalopex fulvipes (Martin, 1837)
Lycalopex griseus (Gray, 1837)
Lycalopex gymnocercus (G. Fischer, 1814)
Lycalopex sechurae (Thomas, 1900)
Lycalopex vetulus Lund, 1842
Gênero Lycaon Brookes, 1827
Lycaon pictus (Temminck, 1820)
Gênero Nyctereutes Temminck, 1839
Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834)
Gênero Otocyon Müller, 1836
Otocyon megalotis (Desmarest, 1822)
Gênero Speothos Lund, 1839
Speothos venaticus (Lund, 1842)
Gênero Urocyon Baird, 1858
Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)
Urocyon littoralis (Baird, 1857)
Gênero Vulpes Frisch, 1775
Vulpes bengalensis (Shaw, 1800)
Vulpes cana Blanford, 1877
Vulpes chama (A. Smith, 1833)
Vulpes corsac (Linnaeus, 1758)
Vulpes ferrilata Hodgson, 1842
Vulpes lagopus (Linnaeus, 1758)
Vulpes macrotis Merriam, 1888
Vulpes pallida (Cretzschmar, 1827)
Vulpes rueppellii (Schinz, 1825)
Vulpes velox (Say, 1823)
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Vulpes zerda (Zimmermann, 1780)
Família Odobenidae Allen, 1880
Gênero Odobenus Brisson, 1762
Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758)
Família Phocidae Gray, 1821
Gênero Cystophora Nilsson, 1820
Cystophora cristata (Erxleben, 1777)
Gênero Erignathus Gill, 1866
Erignathus barbatus (Erxleben, 1777)
Gênero Halichoerus Nilsson, 1820
Halichoerus grypus (Fabricius, 1791)
Gênero Histriophoca Gill, 1873
Histriophoca fasciata (Zimmermann, 1783)
Gênero Hydrurga Gistel, 1848
Hydrurga leptonyx (de Blainville, 1820)
Gênero Leptonychotes Gill, 1872Leptonychotes weddellii (Lesson, 1826)
Gênero Lobodon Gray, 1844Lobodon carcinophaga (Hombron e Jacquinot, 1842)
Gênero Mirounga Gray, 1827Mirounga angustirostris (Gill, 1866)Mirounga leonina (Linnaeus, 1758)
Gênero Monachus Fleming, 1822Monachus monachus (Hermann, 1779)Monachus schauinslandi Matschie, 1905
†Monachus tropicalis (Gray, 1850)
Gênero Ommatophoca Gray, 1844Ommatophoca rossii Gray, 1844
Gênero Pagophilus Gray, 1844Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777)
Gênero Phoca Linnaeus, 1758Phoca largha Pallas, 1811Phoca vitulina Linnaeus, 1758
Gênero Pusa Scopoli, 1771Pusa caspica Gmelin, 1788Pusa hispida Schreber, 1775Pusa sibirica Gmelin, 1788
Família Mustelidae G. Fischer
Subfamília Mustelinae G. Fischer, 1817
Gênero Arctonyx F. Cuvier, 1825Arctonyx collaris F. Cuvier, 1825
Gênero Eira Hamilton-Smith, 1842Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Gênero Galictis Bell, 1826Galictis cuja (Molina, 1782)Galictis vittata (Schreber, 1776)
Gênero Gulo Pallas, 1780Gulo gulo (Linnaeus, 1758)
Gênero Ictonyx Kaup, 1835Ictonyx libyca (Ehrenberg e Hemprich, 1833)Ictonyx striatus (Perry, 1810)
Gênero Lyncodon Gervais, 1845Lyncodon patagonicus (de Blainville, 1842)
Gênero Martes Pinel, 1792Martes americana (Turton, 1806)Martes flavigula (Boddaert, 1785)Martes foina (Erxleben, 1777)Martes gwatkinsii Horsfield, 1851Martes martes (Linnaeus, 1898)Martes melampus (Wagler, 1841)Martes pennanti (Erxleben, 1777)Martes zibellina (Linnaeus, 1758)
Gênero Meles Brisson, 1762Meles anakuma (Temminck, 1844)Meles leucurus Hodgson, 1847Meles meles (Linnaeus, 1758)
Gênero Mellivora Storr, 1780Mellivora capensis (Schreber, 1776)
Gênero Melogale I. Geoffroy, 1831Melogale everetti (Thomas, 1895)Melogale moschata (Gray, 1831)Melogale orientalis (Horsfield, 1821)Melogale personata I. Geoffroy, 1831
Gênero Mustela Linnaeus, 1758Mustela erminea Linnaeus, 1758Mustela eversmanii Lesson, 1827Mustela africana Desmarest, 1818Mustela altaica Pallas, 1811Mustela felipei Izor e de La Torre, 1978Mustela frenata Lichtenstein, 1831Mustela itatsi Temminck, 1844Mustela kathiah Hodgson, 1835Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)Mustela lutreolina Robinson e Thomas, 1917Mustela nigripes (Audubon e Bachman, 1851)Mustela nivalis Linnaeus, 1766Mustela nudipes Desmarest, 1822Mustela putorius Linnaeus, 1758Mustela sibirica Pallas, 1773Mustela strigidorsa Gray, 1855Mustela subpalmata Hemprich e Ehrenberg, 1833
Gênero Neovison Baryshnikov e Abramov, 1997
†Neovison macrodon (Prentis, 1903)Neovison vison (Schreber, 1777)
Gênero Poecilogale Thomas, 1883Poecilogale albinucha (Gray, 1864)
Gênero Taxidea Waterhouse, 1839Taxidea taxus (Schreber, 1777)
Gênero Vormela Blasius, 1884Vormela peregusna (Güldenstadt, 1770)
Subfamília Lutrinae Bonaparte, 1838
Gênero Aonyx Lesson, 1827Aonyx capensis (Schinz, 1821)Aonyx cinerea (Illiger, 1815)
Gênero Enhydra Fleming, 1822Enhydra lutris (Linnaeus, 1758)
Gênero Hydrictis Pocock, 1921Hydrictis maculicollis (Lichtenstein, 1835)
Gênero Lontra Gray, 1843Lontra canadensis (Schreber, 1777)Lontra felina (Molina, 1782)Lontra longicaudis (Olfers, 1818)Lontra provocax (Thomas, 1908)
Gênero Lutra Brisson, 1762Lutra lutra (Linnaeus, 1758)Lutra nippon Imaizumi e Yoshiyuki, 1989Lutra sumatrana (Gray, 1865)
Gênero Lutrogale Gray, 1865Lutrogale perspicillata (I. Geoffroy, 1826)
Gênero Pteronura Gray, 1837Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788)
Família Ursidae G. Fischer, 1817
Gênero Ailuropoda Milne-Edwards, 1870Ailuropoda melanoleuca (David, 1869)
Gênero Helarctos Horsfield, 1825Helarctos malayanus (Raffles, 1821)
Gênero Melursus Meyer, 1793Melursus ursinus (Shaw, 1791)
Gênero Tremarctos Gervais, 1855Tremarctos ornatus (G. Cuvier, 1825)
Gênero Ursus Linnaeus, 1758Ursus americanus Pallas, 1780Ursus arctos Linnaeus, 1758Ursus maritimus Phipps, 1774Ursus thibetanus G. Cuvier, 1823
Família Otariidae Gray, 1825
Gênero Arctocephalus F. Cuvier e É. Geoffroy, 1826Arctocephalus australis (Zimmermann, 1783)Arctocephalus forsteri (Lesson, 1828)Arctocephalus galapagoensis Heller, 1904Arctocephalus gazella (Peters, 1875)Arctocephalus philippii (Peters, 1866)Arctocephalus pusillus (Schreber, 1775)Arctocephalus townsendi Merriam, 1897Arctocephalus tropicalis (Gray, 1872)
Gênero Callorhinus Gray, 1859Callorhinus ursinus (Linnaeus, 1758)
Gênero Eumetopias Gill, 1866Eumetopias jubatus (Schreber, 1776)
Gênero Neophoca Gray, 1866Neophoca cinerea (Perón, 1816)
Gênero Otaria Perón, 1816Otaria flavescens (Shaw, 1800)
Gênero Phocarctos Peters, 1866Phocarctos hookeri (J. E. Gray, 1844)
Gênero Zalophus Gill, 1866Zalophus californianus (Lesson, 1828)
†Zalophus japonicus Peters, 1866Zalophus wollebaeki Sivertsen, 1953
Família Mephitidae Bonaparte, 1845
Gênero Conepatus Gray, 1837Conepatus chinga (Molina, 1782)Conepatus humboldtii Gray, 1837Conepatus leuconotus (Lichtenstein, 1832)Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785)
Gênero Mephitis É. Geoffroy e G. Cuvier, 1795Mephitis macroura Lichtenstein, 1832Mephitis mephitis (Schreber, 1776)
Gênero Mydaus F. Cuvier, 1821Mydaus javanensis (Desmarest, 1820)Mydaus marchei (Huet, 1887)
Gênero Spilogale Gray, 1865Spilogale angustifrons Howell, 1902Spilogale gracilis Merriam, 1890Spilogale putorius (Linnaeus, 1758)Spilogale pygmaea Thomas, 1898
Família Procyonidae Gray, 1825
Gênero Bassaricyon J. A. Allen, 1876Bassaricyon alleni Thomas, 1880Bassaricyon beddardi Pocock, 1921Bassaricyon gabbii J. A. Allen, 1876Bassaricyon lasius Harris, 1932Bassaricyon pauli Enders, 1936
Gênero Bassariscus Coues, 1887Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830)Bassariscus sumichrasti (Saussure, 1860)
Gênero Nasua Storr, 1780Nasua narica (Linnaeus, 1766)Nasua nasua (Linnaeus, 1766)
Gênero Nasuella Hollister, 1915Nasuella olivacea (Gray, 1865)
Gênero Potos G. Cuvier e É. Geoffroy, 1795Potos flavus (Schreber, 1774)
Gênero Procyon Storr, 1780Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)Procyon lotor (Linnaeus, 1758)Procyon pygmaeus Merriam, 1901
Família Ailuridae Gray, 1843
Gênero Ailurus F. Cuvier, 1825Ailurus fulgens F. Cuvier, 1825

Perissodactyla Owen, 1848
Família Equidae Gray, 1821
Gênero Equus Linnaeus, 1758Equus asinus Linnaeus, 1758Equus burchellii (Gray, 1824)Equus caballus Linnaeus, 1758Equus grevyi Oustalet, 1882Equus hemionus Pallas, 1775Equus kiang Moorcroft, 1841
†Equus quagga Boddaert, 1785Equus zebra Linnaeus, 1758
Família Tapiridae Gray, 1821
Gênero Tapirus Brisson, 1762Tapirus bairdii (Gill, 1865)Tapirus indicus Desmarest, 1819Tapirus pinchaque (Roulin, 1829)Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)
Família Rhinocerotidae Gray, 1821
Gênero Ceratotherium Gray, 1868Ceratotherium simum (Bürchell, 1817)
Gênero Dicerorhinus Gloger, 1841Dicerorhinus sumatrensis (Fischer, 1814)
 Gênero Diceros Gray, 1821Diceros bicornis (Linnaeus, 1758)
Gênero Rhinoceros Linnaeus, 1758Rhinoceros sondaicus Desmarest, 1822Rhinoceros unicornis Linnaeus, 1758

Artiodactyla Owen, 1848
Família Suidae Gray, 1821
Subfamília Suinae Gray, 1821
Tribo Suini Gray, 1821
Gênero Sus Linnaeus, 1758Sus ahoenobarbus Huet, 1888Sus barbatus Müller, 1838Sus bucculentus Heude, 1892Sus cebifrons Heude, 1888Sus celebensis Müller e Schlegel, 1843Sus oliveri Groves, 1997Sus philippensis Nehring, 1886Sus salvanius (Hodgson, 1847)Sus scrofa Linnaeus, 1758Sus verrucosus Müller, 1840
Tribo Babyrousini Thenius, 1970
Gênero Babyrousa Perry, 1811Babyrousa babyrussa (Linnaeus, 1758)
†Babyrousa bolabatuensis (Hooijer, 1950)Babyrousa celebensis Deniger, 1909Babyrousa togeanensis (Sody, 1949)
Tribo Phacochoerini Gray, 1868
Gênero Phacochoerus F. Cuvier, 1817Phacochoerus aethiopicus (Pallas, 1766)Phacochoerus africanus (Gmelin, 1788)
Tribo Potamochoerini Gray, 1873
Gênero Hylochoerus Thomas, 1904Hylochoerus meinertzhageni Thomas, 1904
Gênero Potamochoerus Gray, 1854Potamochoerus larvatus (F. Cuvier, 1822)Potamochoerus porcus (Linnaeus, 1758)
Família Tayassuidae Palmer, 1897
Gênero Catagonus Ameghino, 1904Catagonus wagneri (Rusconi, 1930)
Gênero Pecari Reichenbach, 1835Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)
Gênero Tayassu G. Fischer, 1814Tayassu pecari (Link, 1795)
Família Hippopotamidae Gray, 1821
Gênero Hexaprotodon Falconer e Cautley, 1836Hexaprotodon liberiensis 9Morton, 1849)
Gênero Hippopotamus Linnaeus, 1758Hippopotamus amphibius Linnaeus, 1758
Família Camelidae Gray, 1821
Gênero Camelus Linnaeus, 1758Camelus bactrianus Linnaeus, 1758Camelus dromedarius Linnaeus, 1758
Gênero Lama G. Cuvier, 1800Lama glama (Linnaeus, 1758)
Gênero Vicugna Lesson, 1842
Vicugna vicugna (Molina, 1782)
Família Bovidae Gray, 1821
Subfamília Antilopinae Gray, 1821
Gênero Ammodorcas Thomas, 1891Ammodorcas clarkei (Thomas, 1891)
Gênero Antidorcas Sundevall, 1847Antidorcas marsupialis (Zimmermann, 1780)
Gênero Antilope Pallas, 1766Antilope cervicapra (Linnaeus, 1758)
Gênero Dorcatragus Noack, 1894Dorcatragus megalotis (Menges, 1894)
Gênero Eudorcas Fitzinger, 1869Eudorcas rufifrons Gray, 1846
†Eudorcas rufina Thomas, 1894Eudorcas thomsonii Günther, 1884
Gênero Gazella de Blainville, 1816
†Gazella arabica (Lichtenstein, 1827)Gazella bennettii (Sykes, 1831)Gazella cuvieri (Ogilby, 1841)Gazella dorcas (Linnaeus, 1758)Gazella erlangeri Neumann, 1906Gazella gazella (Pallas, 1766)Gazella leptoceros (F. Cuvier, 1842)Gazella saudiya Carruthers e Schwarz, 1935Gazella spekei Blyth, 1863Gazella subgutturosa (Güldenstadt, 1780)
Gênero Litocranius Kohl, 1886Litocranius walleri (Brooke, 1879)
Gênero Madoqua Ogilby, 1837Madoqua guentheri Thomas, 1894Madoqua kirkii (Günther, 1880)Madoqua piacentinii Drake-Brockman, 1911Madoqua saltiana (Desmarest, 1816)
Gênero Nanger Lataste, 1885Nanger dama (Pallas, 1766)Nanger granti (Brooke, 1872)Nanger soemmerringii (Cretzschmar, 1826)
Gênero Neotragus Hamilton-Smith, 1827Neotragus moschatus (von Dueben, 1846)Neotragus pygmaeus (Linnaeus, 1758)Neotragus batesi de Winton, 1903
Gênero Oreotragus A. Smith, 1834Oreotragus oreotragus (Zimmermann, 1783)
Gênero Ourebia Laurillard, 1842Ourebia ourebi (Zimmermann, 1783)
Gênero Procapra Hodgson, 1846Procapra gutturosa (Pallas, 1777)Procapra picticaudata Hodgson, 1846Procapra przewalskii (Büchner, 1891)
Gênero Raphicerus Hamilton-Smith, 1827Raphicerus campestris (Thunberg, 1811)Raphicerus melanotis (Thunberg, 1811)Raphicerus sharpei Thomas, 1897
Gênero Saiga Gray, 1843
†Saiga borealis Tschersky, 1876Saiga tatarica (Linnaeus, 1766)
Subfamília Bovinae Gray, 1821
Gênero Bison Hamilton-Smith, 1827Bison bison (Linnaeus, 1758)Bison bonasus (Linnaeus, 1758)
Gênero Bos Linnaeus, 1758Bos frontalis Lambert, 1804Bos grunniens Linnaeus, 1766Bos javanicus D'Alton, 1823Bos sauveli Urbain, 1937Bos taurus Linnaeus, 1758
Gênero Boselaphus de Blainville, 1816Boselaphus tragocamelus (Pallas, 1766)
Gênero Bubalus Hamilton-Smith, 1827Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758)Bubalus depressicornis (Hamilton-Smith, 1827)Bubalus mindorensis (Heude, 1888)Bubalus quarlesi (Ouwens, 1910)
Gênero Pseudoryx Dung, Giao, Chinh, Tuoc, Arctander e Mackinnon, 1993Pseudoryx nghetinhensis Dung, Giao, Chinh, Tuoc, Arctander e Mackinnon, 1993
Gênero Syncerus Hodgson, 1847Syncerus caffer (Sparman, 1779)
Gênero Taurotragus Wagner, 1855Taurotragus oryx (Pallas, 1766)Taurotragus derbianus (Gray, 1847)
Gênero Tetracerus Leach, 1825Tetracerus quadricornis (de Blainville, 1816)
Gênero Tragelaphus de Blainville, 1816Tragelaphus angasii Gray, 1849Tragelaphus buxtoni (Lydekker, 1910)Tragelaphus eurycerus (Ogilby, 1837)Tragelaphus imberbis (Blyth, 1869)Tragelaphus scriptus (Pallas, 1766)Tragelaphus spekii Sclater, 1863Tragelaphus strepsiceros (Pallas, 1766)
Subfamília Reduncinae Knottnerus-Meyer, 1907
Gênero Kobus A. Smith, 1840Kobus ellipsiprymnus (Ogilby, 1833)Kobus kob (Erxleben, 1777)Kobus leche Gray, 1850Kobus megaceros (Fitzinger, 1855)Kobus vardonii (Livingstone, 1857)
Gênero Pelea Gray, 1851Pelea capreolus (Forster, 1790)
Gênero Redunca Hamilton-Smith, 1827Redunca arundinum (Boddaert, 1785)Redunca fulvorufula (Afzelius, 1815)Redunca redunca (Pallas, 1767)
Subfamília Aepycerotinae Gray, 1872
Gênero Aepyceros Sundevall, 1847Aepyceros melampus (Lichtenstein, 1812)
Subfamília Alcelaphinae Brooke, 1876
Gênero Alcelaphus de Blainville, 1816Alcelaphus buselaphus (Pallas, 1766)Alcelaphus caama (G. Cuvier, 1804)Alcelaphus lichtensteinii (Peters, 1849)
Gênero Beatragus Heller, 1912Beatragus hunteri Sclater, 1889
Gênero Connochaetes Lichtenstein, 1812Connochaetes gnou (Zimmermann, 1780)Connochaetes taurinus (Burchell, 1823)
Gênero Damaliscus Sclater e Thomas, 1894Damaliscus korrigum (Ogilby, 1839)Damaliscus lunatus (Burchell, 1823)Damaliscus pygargus (Pallas, 1767)Damaliscus superstes Cotterill, 2003
Subfamília Caprinae Gray, 1821
Gênero Ammotragus Blyth, 1840Ammotragus lervia (Pallas, 1777)
Gênero Budorcas Hodgsob, 1850Budorcas taxicolor Hodgson, 1850
Gênero Capra Linnaeus, 1758Capra caucasica Güldenstadt e Pallas, 1783Capra falconeri (Wagner, 1839)Capra hircus Linnaeus, 1758Capra ibex Linnaeus, 1758Capra nubiana F. Cuvier, 1825Capra pyrenaica Schinz, 1838Capra sibirica (Pallas, 1776)Capra walie Rüppell, 1835
Gênero Capricornis Ogilby, 1836Capricornis crispus (Temmicnk, 1845)Capricornis milneedwardsii David, 1869Capricornis rubidus David, 1869Capricornis sumatraensis (Bechstein, 1799)Capricornis swinhoei Gray, 1862Capricornis thar Hodgson, 1831
Gênero Hemitragus Hodgson, 1841Hemitragus hylocrius (Ogilby, 1838)Hemitragus jayakari Thomas, 1894Hemitragus jemlahicus (Hamilton-Smith, 1826)
Gênero Naemorhedus Hamilton-Smith, 1827Naemorhedus baileyi Pocock, 1914Naemorhedus caudatus (Milne-Edwards, 1867)Naemorhedus goral (Hardwicke, 1825)Naemorhedus griseus Milne-Edwards, 1871
Gênero Oreamnos Rafinesque, 1817Oreamnos americanus (de Blainville, 1816)
Gênero Ovibos de Blainville, 1816Ovibos moschatus (Zimmermann, 1780)
Gênero Ovis Linnaeus, 1758Ovis ammon (Linnaeus, 1758)Ovis aries Linnaeus, 1758Ovis canadensis Shaw, 1804Ovis dalli Nelson, 1884Ovis nivicola Eschscholtz, 1829
Gênero Pantholops Hodgson, 1834Pantholops hodgsonii (Abel, 1826)
Gênero Pseudois Hodgson, 1846Pseudois nayaur (Hodgson, 1833)Pseudois schaeferi Haltenorth, 1963
Gênero Rupicapra de Blainville, 1816Rupicapra pyrenaica Bonaparte, 1845Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758)
Subfamília Cephalophinae Gray, 1871
Gênero Cephalophus Hamilton-Smith, 1827Cephalophus adersi Thomas, 1918Cephalophus brookei Thomas, 1893Cephalophus callipygus Peters, 1876Cephalophus dorsalis Gray, 1846Cephalophus jentinki (Thomas, 1892)Cephalophus leucogaster Gray, 1873Cephalophus natalensis A. Smith, 1834Cephalophus niger Gray, 1846Cephalophus nigrifrons Gray, 1871Cephalophus ogilbyi (Waterhouse, 1838)Cephalophus rufilatus Gray, 1846Cephalophus silvicultor (Afzelius, 1815)Cephalophus spadix True, 1890Cephalophus weynsi Thomas, 1901Cephalophus zebra Gray, 1838
Gênero Philantomba Blyth, 1840Philantomba maxwellii (Hamilton-Smith, 1827)Philantomba monticola (Thunberg, 1789)
Gênero Sylvicapra Ogilby, 1836Sylvicapra grimmia (Linnaeus, 1758)
Subfamília Hippotraginae Sundevall, 1845
Gênero Addax Rafinesque, 1815
Addax nasomaculatus (de Blainville, 1816)
Gênero Hippotragus Sundevall, 1846
Hippotragus equinus (Desmarest, 1804)
†Hippotragus leucophaeus (Pallas, 1766)
Hippotragus niger (Harris, 1838)
Gênero Oryx de Blainville, 1816
Oryx beisa (Rüppell, 1835)
Oryx dammah (Cretzschmar, 1826)
Oryx gazella (Linnaeus, 1758)
Oryx leucoryx (Pallas, 1777)
Família Tragulidae Milne-Edwards, 1864
Gênero Hyemoschus Gray, 1845
Hyemoschus aquaticus (Ogilby, 1841)
Gênero Moschiola Gray, 1852
Moschiola meminna (Erxleben, 1777)
Gênero Tragulus Brisson, 1762
Tragulus javanicus (Osbeck, 1765)
Tragulus kanchil Raffles, 1822
Tragulus napu (F. Cuvier, 1822)
Tragulus nigricans Thomas, 1892
Tragulus versicolor Thomas, 1910
Tragulus williamsoni Kloss, 1916
Família Moschidae Gray, 1821
Gênero Moschus Linnaeus, 1758Moschus anhuiensis Wang, Hu e Yan, 1982Moschus berezovskii Flerov, 1929Moschus chrysogaster (Hodgson, 1839)Moschus cupreus Grubb, 1982Moschus fuscus Li, 1981Moschus leucogaster Hodgson, 1839Moschus moschiferus Linnaeus, 1758
Família Cervidae Goldfuss, 1820
Subfamília Capreolinae Brookes, 1828
Gênero Alces Gray, 1821Alces alces (Linnaeus, 1758)Alces americanus Clinton, 1822
Gênero Blastocerus Gray, 1850Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815)
Gênero Capreolus Gray, 1821Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)Capreolus pygargus (Pallas, 1771)
Gênero Hippocamelus Leuckart, 1816Hippocamelus antisensis (d'Orbigny, 1834)Hippocamelus bisulcus (Molina, 1782)
Gênero Mazama Rafinesque, 1817Mazama americana (Erxleben, 1777)Mazama bororo Duarte, 1996Mazama bricenii Thomas, 1908Mazama chunyi Hershkovitz, 1959Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814)Mazama nana (Hensel, 1872)Mazama pandora Merriam, 1901Mazama rufina (Bourcier e Pucheran, 1852)Mazama temama Kerr, 1792
Gênero Odocoileus Rafinesque, 1832Odocoileus hemionus (Rafinesque, 1817)Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)
Gênero Ozotoceros Ameghino, 1891Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758)
Gênero Pudu Gray, 1852Pudu mephistophiles (de Winton, 1896)Pudu puda (Molina, 1782)
Gênero Rangifer Hamilton-Smith, 1827Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)
Subfamília Cervinae Goldfuss, 1820
Gênero Axis Hamilton-Smith, 1827Axis axis (Erxleben, 1777)Axis calamianensis (Heude, 1888)Axis kuhlii (Müller, 1840)Axis porcinus (Zimmermann, 1780)
Gênero Cervus Linnaeus, 1758Cervus elaphus Linnaeus, 1758Cervus nippon Temminck, 1836
Gênero Dama Frisch, 1775Dama dama (Linnaeus, 1758)
Gênero Elaphodus Milne-Edwards, 1872Elaphodus cephalophus Milne-Edwards, 1872
Gênero Elaphurus Milne-Edwards, 1866Elaphurus davidianus Milne-Edwards, 1866
Gênero Muntiacus Rafinesque, 1815Muntiacus atherodes Groves e Grubb, 1982Muntiacus crinifrons (Sclater, 1885)Muntiacus feae (Thomas e Doria, 1889)Muntiacus gongshanensis Ma, 1990Muntiacus muntjak (Zimmermann, 1780)Muntiacus puhoatensis Trai, 1997Muntiacus putaoensis Amato, Egan e Rabinowitz, 1998Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839)Muntiacus rooseveltorum (Osgood, 1932)Muntiacus truongsonensis Giao, Tuoc, Dung, Wikramanayake, Amato, Arctander e Mackinnon, 1997Muntiacus vuquangensis Tuoc, Dung, Sawson, Arctander e Mackinnon, 1994
Gênero Przewalskium Flerov, 1930Przewalskium albirostris (Przewalski, 1883)
Gênero Rucervus Hodgson, 1838Rucervus duvaucelii (G. Cuvier, 1823)Rucervus eldii (M'Clelland, 1842)
†Rucervus schomburgki (Blyth, 1863)
Gênero Rusa Smith, 1827Rusa alfredi Sclater, 1876Rusa marianna Desmarest, 1822Rusa timorensis (de Blainville, 1822)Rusa unicolor (Kerr, 1792
Subfamília Hydropotinae Trouessart, 1898
Gênero Hydropotes Swinhoe, 1870Hydropotes inermis Swinhoe, 1870
Família Antilocapridae Gray, 1866
Gênero Antilocapra Ord, 1818Antilocapra americana (Ord, 1815)
Família Giraffidae Gray, 1821
Gênero Giraffa Brisson, 1762Giraffa camelopardalis (Linnaeus, 1758)
Gênero Okapia Lankester, 1901Okapia johnstoni (Sclater, 1901)

Cetacea Brisson, 1762

Subordem Mysticeti Flower, 1864
Família Balaenidae Gray, 1821
Gênero Balaena Linnaeus, 1758Balaena mysticetus Linnaeus, 1758
Gênero Eubalaena Gray, 1864Eubalaena australis (Desmoulins, 1822)Eubalaena glacialis (Müller, 1776)Eubalaena japonica (Lacépède, 1818)
Família Balaenopteridae Gray, 1864
Gênero Balaenoptera Lacépède, 1804Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804Balaenoptera bonaerensis Burmeister, 1867Balaenoptera borealis Lesson, 1828Balaenoptera edeni Anderson, 1878Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)
Gênero Megaptera Gray, 1846Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
Família Eschrichtiidae Ellerman e Morrison-Scott, 1951
Gênero Eschrichtius Gray, 1864Eschrichtius robustus (Lilljeborg, 1861)
Família Neobalaenidae Gray, 1873
Gênero Caperea Gray, 1864Caperea marginata (Gray, 1846)

Subordem Odontoceti Flower, 1867
Família Delphinidae Gray, 1821
Gênero Cephalorhynchus Gray, 1846Cephalorhynchus commersonii (Lacépède, 1804)Cephalorhynchus eutropia Gray, 1846Cephalorhynchus heavisidii (Gray, 1828)Cephalorhynchus hectori (van Beneden, 1881)
Gênero Delphinus Linnaeus, 1758Delphinus capensis Gray, 1828Delphinus delphis Linnaeus, 1758
Gênero Feresa Gray, 1870Feresa attenuata Gray, 1874
Gênero Globicephala Lesson, 1828Globicephala macrorhynchus Gray, 1846Globicephala melas (Traill, 1809)
Gênero Grampus Gray, 1828Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)
Gênero Lagenodelphis Fraser, 1956Lagenodelphis hosei Fraser, 1956
Gênero Lagenorhynchus Gray, 1846Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846)Lagenorhynchus australis (Peale, 1848)Lagenorhynchus cruciger (Gaimard e Quoy, 1824)Lagenorhynchus obliquidens Gill, 1865Lagenorhynchus obscurus (Gray, 1828)
Gênero Lissodelphis Gogler, 1841Lissodelphis borealis Peale, 1848Lissodelphis peronii (Lacépède, 1804)
Gênero Orcaella Gray, 1866Orcaella brevirostris (Gray, 1866)
Gênero Orcinus Fitzinger, 1860Orcinus orca (Linnaeus, 1758)
Gênero Peponocephala Nishiwaki e Norris, 1966Peponocephala electra (Gray, 1846)
Gênero Pseudorca Reinhardt, 1862Pseudorca crassidens (Owen, 1846)
Gênero Sotalia Gray, 1866Sotalia fluviatilis (Gervais e Deville, 1853)
Gênero Sousa Gray, 1866Sousa chinensis (Osbeck, 1765)Sousa teuszii (Kükenthal, 1892)
Gênero Stenella Gray, 1866Stenella attenuata (Gray, 1846)Stenella clymene (Gray, 1846)Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)Stenella frontalis (G. Cuvier, 1829)Stenella longirostris (Gray, 1828)
Gênero Steno Gray, 1846Steno bredanensis (Lesson, 1828)
Gênero Tursiops Gervais, 1855Tursiops aduncus (Ehrenberg, 1833)Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
Família Monodontidae Gray, 1821
Gênero Delphinapterus Lacépède, 1804Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)
Gênero Monodon Linnaeus, 1758Monodon monoceros Linnaeus, 1758
Família Phocoenidae Gray, 1825
Gênero Neophocaena Palmer, 1899Neophocaena phocaenoides (G. Cuvier, 1829)
Gênero Phocoena G. Cuvier, 1916Phocoena dioptrica (Lahille, 1912)Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)Phocoena sinus McFarland e Norris, 1958Phocoena spinipinnis Burmeister, 1865
Gênero Phocoenoides Andrews, 1911Phocoenoides dalli (True, 1885)
Família Ziphiidae Gray, 1865
Gênero Berardius Duvernoy, 1851Berardius arnuxii Duvernoy, 1851Berardius bairdii Stejneger, 1883
Gênero Hyperoodon Lacépède, 1804
Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)
Hyperoodon planifrons Flower, 1882
Gênero Indopacetus Moore, 1968
Indopacetus pacificus (Longman, 1926)
Gênero Mesoplodon Gervais, 1850
Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804)
Mesoplodon bowdoini Andrews, 1908
Mesoplodon carlhubbsi Moore, 1963
Mesoplodon densirostris (de Blainville, 1817)
Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855)
Mesoplodon ginkgodens Kamiya e Nishiwaki, 1958
Mesoplodon grayi von Haast, 1876
Mesoplodon hectori (Gray, 1871)
Mesoplodon layardii (Gray, 1865)
Mesoplodon mirus True, 1913
Mesoplodon perrini Baker, Baker, Dalemout, van Heuden e Mead, 2002
Mesoplodon peruvianus Mead, Reyes e van Waerebeek, 1991
Mesoplodon stejnegeri True, 1885
Mesoplodon traversii (Gray, 1874)
Gênero Tasmacetus Oliver, 1937
Tasmacetus shepherdi Oliver, 1937
Gênero Ziphius G. Cuvier, 1823
Ziphius cavirostris G. Cuvier, 1823
Família Physeteridae Gray, 1821
Gênero Kogia Gray, 1846
Kogia breviceps (de Blainville, 1838)
Kogia sima (Owen, 1866)
Gênero Physeter Linnaeus, 1758
Physeter catodon Linnaeus, 1758
Família Platanistidae Gray, 1846
Gênero Platanista Wagler, 1830
Platanista gangetica (Royburgh, 1801)
Platanista minor Owen, 1835
Família Iniidae Gray, 1834
Gênero Inia d'Orbigny, 1834
Inia geoffrensis (de Blainville, 1817)
Gênero Lipotes Miller, 1918
†Lipotes vexillifer Miller, 1918
Gênero Pontoporia Gray, 1846
Pontoporia blainvillei (Gervais e d'Orbigny, 1844)Lista de mamíferos de Wilson e Reeder: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6'''

Listas de mamíferos